Gioia peut désigner :

Patronymes 

  (1941) : ambassadeur américain
  (1950) : auteur et critique américain
  (1764 ou 1768—1826) : un danseur et chorégraphe italien (Teatro San Carlo, La Scala)
 Melchiorre Gioia (1767–1829) : économiste et homme politique italien
 Ted Gioia (1957) : critique et jazzman américain
 Mauro Gioia (1966) : chanteur et comédien italien
 Raffaele Gioia (1757–1805) : peintre italien

Toponymes 
Gioia peut également faire référence à :

 Gioia del Colle : commune italienne des Pouilles ;
 Gioia Tauro : commune italienne de Calabre ;
 Gioia Sannitica : commune italienne de Campanie ;
 Gioia dei Marsi : commune italienne des Abruzzes.

Gioia peut également désigner :
 Gioia : une station du métro de Milan.

Autres 
Gioia peut faire référence à :
 Gioia del Colle : club de volley-ball masculin de la commune de Gioia del Colle ;
 Di canti di gioia : l'hymne universitaire italien.
 Gioia, un bloc d'escalade en Italie considéré comme l'un des plus difficiles au monde

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme